KQV steht als Abkürzung für:

 KarstadtQuelle Versicherungen, am 15. Februar 2010 umbenannt in ERGO Direkt Versicherungen
 Das Computerspiel King's Quest V

KQV